Selosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Selosari, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Selosari, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar